Iðunn (el possible significat sigui "sempre jove" ) és una de les Ásynjur (deesses) de la mitologia nòrdica. Iðunn només apareix en l'Edda poètica, compilada al  d'antigues fonts tradicionals, i en l'Edda prosaica, escrita en el mateix segle per Snorri Sturluson. En totes dues fonts, la descriu com l'esposa del déu Bragi, i en l'Edda poètica se li dona també el rol de guardiana de les illes que donen als déus l'eterna joventut.

Referències 

Mitologia germànica
Déus de la mitologia nòrdica